S4714 — звезда в созвездии Стрельца. Находится в скоплении, окружающем сверхмассивную чёрную дыру Стрелец A* (Sgr A*) в центре Млечного Пути.

Наблюдения 
Наблюдения производятся на интерферометре VLT с помощью инструментов NACO и SINFONI в ближнем ИК диапазоне (H+K 1.45 — 2.45μm).

Орбитальные характеристики 
S4714 движется по орбите вокруг Sgr A* с орбитальным периодом  лет. При этом её орбита прецессирует на  угловых минут за каждый оборот .Звезда имеет самый большой эксцентриситет среди звезд возле Sgr A*. Её эксцентриситет имеет значение  ( — идеальный круг,  — парабола). Звезда подходит к Sgr A* на расстояние  астрономических единиц (1,8 млрд км или 153.66 радиусов Шварцшильда Sgr A*), обходя предыдущего рекордсмена S62, которая в максимальном сближении находилась на расстоянии 17.8 а.е. Скорость в перицентре составляет  км/с (8 ± 3% от скорости света).

Примечания 

Звёзды скопления Стрельца А‎